Зумурруд () — 21-километровый ударный кратер на поверхности луны Сатурна — Энцелада. Координаты центра —  Этот кратер — десятый по величине на Энцеладе, его диаметр составляет 21 км. Кратер был обнаружен в 2005 году на снимках космического аппарата «Кассини-Гюйгенс». Снимки сделанные станцией рассказали многое о геологии кратера. Так, большая куполообразная структура занимает внутреннюю часть кратера. Она представляет собой его центральную горку (возникшую вследствие релаксации поверхности после удара). В кратере присутствуют каньоны глубиной в несколько сотен метров. Помимо этого, на стенках кратера были обнаружены многочисленные разломы, а также несколько кратеров. Название кратера получило официальное утверждение в 2006 году.

Назван в честь Зумурруд — персонажа, описанного в сборнике народных сказок «Тысяча и одна ночь».

См. также 
 Список деталей рельефа Энцелада

Примечания 

Кратеры Энцелада
Поверхность Энцелада
Объекты, названные в честь персонажей «Тысячи и одной ночи»